Blue Mound Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blue Mound Township (McLean County, Illinois)
 Blue Mound Township (Macon County, Illinois)
 Blue Mound Township (Kansas)
 Blue Mound Township (Livingston County, Missouri)
 Blue Mound Township (Vernon County, Missouri)